Koskelonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koskelonsaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Koskelonsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Koskelonsaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar